MYW steht für:
 Flughafen Mtwara (IATA-Code), in Tansania
 myair (ICAO-Code), ehemalige italienische Fluggesellschaft
 MyWay Airlines (ICAO-Code), georgische Fluggesellschaft

MYW